Alfred Recknagel (1910–1994) est un professeur allemand de l'optique électronique et la microscopie électronique ;
 Anton Recknagel (1906−1980) est un architecte allemand ;
 Ekkehard Recknagel (1931–2009) est un physicien allemand ;
 Erich Recknagel (1904–1973) est un sauteur à ski allemand et de combiné nordique allemand ;
 Georg Recknagel (1835-1920) est un physicien et mathématicien allemand ;
 Hans Recknagel (1938–2010) est un professeur d'allemand et historien local ; 
 Helmut Recknagel (1937- ) est un sauteur à ski allemand ;
 , une page d'homonymie ;
 Lutz Recknagel (1966- ) est un homme politique allemand (FDP) ;
 Otto Recknagel (1897–?) est un homme politique allemand (NSDAP) ; 
 Rolf Recknagel (1918–2006) est un critique littéraire allemand.